Ниже представлен список футбольных клубов Германии по числу выигранных титулов. В нём перечислены все немецкие футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из четырёх основных домашних трофеев, либо хотя бы один из пяти главных европейских клубных турниров, либо хотя бы один из двух межконтинентальных турниров. В число этих трофеев входят: победа в Чемпионате Германии, Кубке Германии, Кубке немецкой лиги, Суперкубке Германии, Лиге чемпионов (включая Кубок европейских чемпионов), Лиге Европы (включая Кубок УЕФА), Суперкубке УЕФА, Кубке обладателей кубков, Кубке Интертото, Клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

Первым официальным футбольным турниром в Германии стал Чемпионат Германии, дебютный розыгрыш которого прошёл в сезоне 1903 года (турнир выиграл клуб «Лейпциг»). Вторым общенациональным турниром для немецких клубов стал основанный в 1934 году Кубок Германии (победу в первом розыгрыше сезона 1934/35 одержал «Нюрнберг»). С 1955 года команды ФРГ начали участвовать в европейских клубных турнирах.

Таблица достижений 
Легенда
Национальные турниры
ЧГ = Чемпионат Германии (с 1903 года)
КГ = Кубок Германии (с 1934 года)
КЛ = Кубок лиги (1972—1973 и 1997—2007 годы)
CKГ = Суперкубок Германии (1987—1996 годы, с 2010 года)

Еврокубковые турниры
ЛЧ = Лига чемпионов
КЕЧ = Кубок европейских чемпионов
КУЕФА = Кубок УЕФА
ЛЕ = Лига Европы
КОК = Кубок обладателей кубков
СКУ = Суперкубок УЕФА
КИнт = Кубок Интертото

Глобальные турниры
КЧМ = Клубный чемпионат мира
МКК = Межконтинентальный кубок

По клубам 
Наиболее титулованным клубом Германии является «Бавария» Мюнхен.

Примечания. Данные приведены по состоянию на август 2021 года. Записи в таблице отсортированы по: а) общему количеству титулов; б) по дате последнего выигранного титула.
Данные приведены для общенемецких и западногерманских турниров. Не учтены трофеи, выигранные клубами, выступавшими в национальных турнирах ГДР (в том числе еврокубковые трофеи клубов Восточной Германии).
В таблице учтены трофеи австрийских команд периода аншлюса.
Учтены победы в Кубке Интертото начиная с розыгрыша 1995, первого под эгидой УЕФА.
Жирным шрифтом выделены клубы-рекордсмены для по количеству титулов для каждого соревнования в таблице.

По городам 
Городом, клубы из которого выиграли наибольшее количество титулов, является Мюнхен.

Примечания. Данные приведены по состоянию на август 2021 года. Записи в таблице отсортированы по: а) общему количеству титулов; б) по дате последнего выигранного титула.
Данные приведены для общенемецких и западногерманских турниров. Не учтены трофеи, выигранные клубами, выступавшими в национальных турнирах ГДР (в том числе еврокубковые трофеи клубов Восточной Германии).
В таблице учтены трофеи австрийских команд периода аншлюса.
Учтены победы в Кубке Интертото начиная с розыгрыша 1995, первого под эгидой УЕФА.
Жирным шрифтом выделены города-рекордсмены для по количеству титулов для каждого соревнования в таблице.

По землям 
Землей, клубы которой выиграли наибольшее количество титулов, является Бавария.

Примечания. Данные приведены по состоянию на август 2021 года. Записи в таблице отсортированы по: а) общему количеству титулов; б) по дате последнего выигранного титула.
Данные приведены для общенемецких и западногерманских турниров. Не учтены трофеи, выигранные клубами, выступавшими в национальных турнирах ГДР (в том числе еврокубковые трофеи клубов Восточной Германии).
В таблице учтены трофеи австрийских команд периода аншлюса.
Учтены победы в Кубке Интертото начиная с розыгрыша 1995, первого под эгидой УЕФА.
Жирным шрифтом выделены земли-рекордсмены по количеству титулов для каждого соревнования в таблице.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Германия по трофеям
 
Германия по трофеям